Municipio de Millwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Millwood (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.
 Municipio de Millwood (condado de Lincoln, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Millwood (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.